Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Tokyo du 10 au .

Lisa Bonder remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Arraya, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris O'Neil et Pam Whytcross.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classic du Japon
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Japon
Sport au Japon en 1983
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 1983